Комариця Йосиф Дмитрович (*1936) — професор, доктор фармацевтичних наук
 Комариця Мар'яна Миколаївна (*1967) — українська літературознавець, поет, доктор філологічних наук

Комариця — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Комариця — присілок, Тотемський район, Вологодська область